Miejscowości w USA:
 Harpers Ferry – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Harpers Ferry – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Jefferson